Naranjo puede referirse a:

Botánica 
 naranjo dulce, nombre vulgar del árbol Citrus × sinensis;
 naranjo amargo, nombre vulgar del árbol Citrus × aurantium;
 naranjo espinoso, nombre vulgar del árbol Poncirus trifoliata;

Geografía 
Naranjo de Bulnes, montaña de los Picos de Europa, Asturias, España

Localidades y divisiones administrativas 
El Naranjo, localidad de provincia de Salta, Argentina;
El Naranjo, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;
Naranjo, cantón de Alajuela, Costa Rica;
Naranjo, localidad de Alajuela, Costa Rica;
El Naranjo, lugar sagrado maya en Petén, Guatemala;
Naranjo, lugar sagrado Maya en el Valle Central de Guatemala;
El Naranjo, localidad de Guatemala;
El Naranjo, localidad en el municipio de Coyuca de Catalán, en el estado de Guerrero, en México;
El Naranjo, localidad del municipio de Coahuayutla, en el estado de Guerrero, en México;
El Naranjo, localidad del Estado de México, en México; 
El Naranjo, municipio de San Luis Potosí, en México;
El Naranjo, localidad de San Luis Potosí, en México, cabecera del municipio homónimo;
El Naranjo, ejido de Tamaulipas, en México;
El Naranjo, localidad del estado de Colima, en México;
Naranjos, localidad de Naranjos-Amatlan, Veracruz, México.
Naranjos, centro poblado y capital del distrito de Pardo Miguel en la provincia de Rioja ubicada en el departamento de San Martín en el Perú.
Naranjo (Aguada), barrio de Aguada, Puerto Rico.
Naranjo (Comerío), barrio de Comerío, Puerto Rico.
Naranjo (Moca), barrio de Moca, Puerto Rico.
Naranjo (Fajardo), barrio de Fajardo, Puerto Rico.
Naranjo (Yauco), barrio de Yauco, Puerto Rico.

Personas 
Claudio Naranjo, psicólogo y psiquiatra chileno;
Jaime Naranjo, político chileno;
Nicolás Naranjo, ciclista argentino;
Óscar Naranjo, político colombiano;
Rene Naranjo Clavel, pedagogo cubano;
Naranjo, caricaturista mexicano;
Mónica Naranjo, cantante pop española.